Atzler ist der Familienname folgender Personen:
 Edgar Atzler (1887–1938), deutscher Physiologe
 Norbert Atzler (* 1949), deutscher  Politiker
 Paul Atzler (1889–1972), deutscher Jurist